Водник — человек, связанный с морским или речным флотом.

Стадионы

Россия 
 «Водник» — стадион в Находке.
 «Водник» — стадион в Уфе.
 «Водник» — стадион в Туапсе.

Спортивные клубы

Россия 
 «Водник» — клуб по хоккею с мячом из Архангельска.

Украина 
 «Водник» — украинский футбольный клуб из Николаева.

Туркменистан 
 «Водник» — прежнее название футбольного клуба «Амударья» из Чарджоу.

Топоним

Россия 
 Водник — посёлок в Саратовском районе Саратовской области.

Узбекистан 
 Водник — посёлок городского типа в Каракалпакстане.

Украина 
 Водник — село в Витовском районе Николаевской области.

Фамилия 
 Водник, Валентин (1758—1819) — словенский поэт, деятель национального возрождения, просветитель.

Прочее 

 ГАЗ-3937 «Водник» — российский бронеавтомобиль-вездеход.
 «Водник» — журнал.
 «Водник» — добровольное всесоюзное спортивное общество профсоюза рабочих морского и речного флота, организованное в 1938 году при объединении добровольных спортивных обществ «Моряк» и «Вымпел».

См. также 
 
 Водниково